The Dawn of the Black Hearts — бутлег норвежской блэк-метал-группы Mayhem, вышедший в 1995 году. В первую очередь он известен своей обложкой, на которой присутствует фотография вокалиста группы Дэда (Пер Ингве Олин) после самоубийства, которое произошло в апреле 1991 года. Эту фотографию сделал гитарист и лидер группы, Евронимус (Эйстейн О́шет), когда обнаружил тело Дэда. Несмотря на то, что альбом не является официальным, он обычно приписывается к основным альбомам группы.

Запись альбома 
The Dawn of the Black Hearts представляет собой запись живого выступления, которое состоялось 28 февраля 1990 года в Сарпсборге, Норвегия. Йон «Металион» Кристиансен, одна из первых фигур на блэк-металической сцене, который помогал организовать это шоу, утверждал, что на концерте присутствовало около 300 человек, в том числе и участники групп Darkthrone и Immortal.

Обложка 
Печально известная фотография на обложке была сделана вскоре после того, как 8 апреля 1991 года, находясь в доме в лесу, который группа использовала для репетиций, Дэд перерезал себе запястья и горло, а затем выстрелил себе в лоб из дробовика. Вскоре его тело нашел Евронимус, но прежде чем позвонить в полицию, он зашел в ближайший магазин и купил одноразовую камеру, на которую сфотографировал труп Дэда, предварительно положив рядом нож и дробовик. Также известно, что Евронимус сделал дополнительные снимки тела Дэда в разных позах (на одном из них Дэд «сидит полуприподнявшись, с дробовиком на колене»), но позже эти фотографии были найдены и уничтожены отцом Евронимуса после того, как он был убит Варгом Викернесом в 1993 году, за два года до того, как был выпущен бутлег.

Однако Маурицио Монтойя, владелец лейбла Warmaster Records в Колумбии и друг по переписке Евронимуса, получил копию одной из фотографий тела Дэда, сделанных Евронимусом и поместил её на обложку бутлега.

Выпуск бутлега 
Dawn of the Black Hearts изначально был выпущен в 1995 году. В этой версии содержалось 8 песен с концерта в Сарпсборге 28 февраля 1990 года. Название же происходит от строки текста, написанного Фенризом из Darkthrone для Mayhem.

Альбом переиздавался множество раз различным независимыми лейблами. Многие из этих переизданий включают в себя дополнительные 4 песни, записанные во время концерта в Ши в 1986 году, с Эйриком Нордхеймом (Messiah) на вокале и Хьетилом Манхеймом (Manheim) на ударных. В некоторых переизданиях ошибочно указывается, что дополнительные песни были записаны на концерте в Лиллехаммере и что вокалистом был Мэниак.

The Dawn of the Black Hearts был официально переиздан в 2017 году на виниле под названием Live in Sarpsborg с использованием фотографии Некробатчера в качестве новой обложки. В этом издании используется улучшенный звук из отдельной основной записи концерта.

Рецензии 
Известный музыкальный интернет-сайт Sputnikmusic так писал о бутлеге: «вокал Дэда звучит еще более грубо и брутально, чем когда-либо на прошлых выступлениях. Игра на барабанах Хеллхамера также чрезвычайно впечатляет. Сет-лист для этого шоу также очень хорош. «Freezing Moon», «Funeral Fog» и «Pure Fucking Armaggedon» — в се эти песни исполнены очень хорошо, несмотря на очень плохое качество записи. В конце концов, атмосфера этого альбома не похожа ни на одну из тех, что я когда-либо слышал. Плохое качество производства, кажется, сочетается с мрачной музыкой, из-за чего все звучит очень мрачно и зло».

Список композиций 
Оригинальный трек-лист, записанный в 1990 (вокалист — Дэд, барабанщик — Хеллхаммер):

Дополнительные песни, встречающиеся на многих переизданиях (записаны в 1986 году, вокалист — Messiah, ударник — Манхейм):

Участники записи 
 Дэд (Пер Ингве Олин) — вокал;
 Евронимус (Эйстейн О́шет) — гитара;
 Некробутчер (Йюрн Стубберуд) — бас-гитара;
 Хеллхаммер (Ян Аксель Бломберг) — ударные;

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Альбом Dawn of the Black Hearts на Last.fm
 Dawn of the Black Hearts на Discogs.com

Альбомы Mayhem
Бутлеги
Концертные альбомы 1995 года